Filippa di Lancaster (1360-1415), figlia di Giovanni Plantageneto, I duca di Lancaster, regina di Portogallo come moglie di Giovanni I
 Filippa di Lancaster (1394-1430), figlia del re d'Inghilterra Enrico IV, regina di Danimarca come moglie di Eric VII